Липня — топоним в России:

Населённые пункты 
 Липня — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Липня — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Липня — деревня в Киреевском районе Тульской области.

Реки 
 Липня — река во Владимирской и Ивановской областях, приток Ирмеса.
 Липня — река в Московской области, приток Ямуги.
 Липня — река в Псковской области, приток Белки.